Émile Dupont, een Belgisch liberaal politicus
 Emile Dupont (schutter), een Belgisch Olympisch schutter